Rivière Saint-Pierre peut se référer à:

Toponymes

Aqueduc de la Rivière-Saint-Pierre, site patrimonial dans Salaberry-de-Valleyfield (ville), MRC Beauharnois-Salaberry, Montérégie, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 17' 44" Nord; 73° 59' 01" Ouest
 Rivière Saint-Pierre (rivière Matapédia), un cours d'eau situé dans la municipalité de Sayabec, dans la MRC de La Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada. Coordonnées de la confluence: 48° 33' 58" Nord; 67° 39' 41" Ouest.
 Rivière Saint-Pierre (rivière Mitis), un cours d'eau du territoire non organisé de Lac-à-la-Croix, dans la MRC de La Mitis, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada. Coordonnées de la confluence: 48° 20' 20" Nord; 67° 54' 21" Ouest.
 Rivière Saint-Pierre, un cours d'eau situé dans la ville de Port-Cartier, dans la MRC des Sept-Rivières, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada. Coordonnées de la confluence: 49° 48' 33" Nord; 67° 16' 28" Ouest.
 Rivière Saint-Pierre, un cours d'eau situé dans la ville de Saint-Constant, dans la MRC de Roussillon, dans la région administrative de la Montérégie, au Québec, au Canada. Coordonnées de la confluence: 45° 23' 26" Nord; 73° 33' 31" Ouest.
 Rivière Saint-Pierre (Mascouche), un cours d'eau dont la confluence est située dans la ville de Mascouche, dans la MRC Les Moulins, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec, au Canada. Coordonnées de la confluence: 45° 45' 30" Nord; 73° 39' 34" Ouest.
 Rivière Saint-Pierre (Mirabel), un cours d'eau situé dans la ville de Mirabel, dans la MRC des Les Laurentides, dans la région administrative des Laurentides, au Québec, au Canada. Coordonnées de la confluence: 45° 43' 48" Nord; 73° 52' 12" Ouest.
 Rivière Saint-Pierre (rivière Rouge), un affluent de la rivière Rouge (rivière du Nord) coulant surtout dans la ville de Mirabel, dans la MRC des Les Laurentides, dans la région administrative des Laurentides, au Québec, au Canada. Coordonnées de la confluence:45° 35' 14" Nord; 74° 13' 39" Ouest.
 Rivière Saint-Pierre, un ancien cours d'eau situé dans la ville de Montréal, au Québec, au Canada. Coordonnées de la confluence: 45°	30′ 10.61″ Nord; 73° 33′ 11.75″ Ouest.

Saint-Pierre-la-Rivière, ancienne commune de France et commune déléguée à Orne, canton d’Exmes.
Saint-Pierre-de-Rivière, commune de France à canton de Foix-Rural / Ariège / arrondissement de Foix, France.

Rivière Saint-Pierre (Guyane) , rivière en Guyane française.

Homonymie d'hydronyme